«Приключение рождественского пудинга и выбор закусок» () — сборник рассказов английской писательницы Агаты Кристи, посвященный расследованиям сыщика Эркюля Пуаро и старушки мисс Марпл. Издан в 1960 году.

Содержание 
В состав сборника входят предисловие автора, в котором А. Кристи предается воспоминаниям о рождественских праздниках своего детства, и шесть рассказов. 
 «Приключения рождественского пудинга» ()
 «Тайна испанского сундука» ()
 «Спящая собака» ()
 «Четыре и двадцать чёрных дроздов» ()
 «Сон» ()
 «Причуда Гриншоу» ()

Экранизации 
Все рассказы о Пуаро экранизировались в сериале «Пуаро Агаты Кристи». В главных ролях: Дэвид Суше (Эркюль Пуаро), Хью Фрейзер (Артур Гастингс) и Филип Джексон (Старший инспектор Джепп).

Ссылки 
 Текст в библиотеке «Альдебаран»
 Сборник на официальном сайте Агаты Кристи

Сборники рассказов Агаты Кристи
Эркюль Пуаро
Мисс Марпл
Литературные сборники 1937 года